Nikolaj Zubov kan syfta på bland andra: 

* Nikolaj Aleksandrovitj Zubov (1763—1805), rysk godsägare och militär
 Nikolaj Nikolajevitj Zubov (1885—1960), rysk sjömilitär och oceanograf